Джхал-Магси:

 Джхал-Магси — небольшой город на юге Пакистана, в провинции Белуджистан. 
 Джхал-Магси — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.